Bonstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Bonstedt (1866–1953), deutscher Botaniker
 Karl Bonstedt (1844–1888), Bürgermeister von Iserlohn